Jaeger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Jaeger
 Georg Friedrich Jaeger
 Jean-Jacques Jaeger
 Peter-Martin Lind Jaeger
 Wilhelm Friedrich Jaeger